Хулијана има више значења:

 Хулијана, Гранха (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хулијана (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику